Ге́нрих (Оганес) Бардухимиосович Оганеся́н (1 сентября 1918 — 2 декабря 1964) — советский режиссёр, сценарист.

Биография 
Родился 1 сентября 1918 года в Ереване.

Окончил Ереванскую театральную студию имени Сундукяна (1937), режиссёрский факультет ВГИКа (1954, мастерская С. А. Герасимова) — экстерном.

С 1937 года — актёр Ереванского театра имени Сундукяна,

с 1943 года — помощник режиссёра киностудии «Мосфильм», был ассистентом Сергея Герасимова на съёмкаx фильма «Молодая гвардия»

с 1945 года — помощник режиссёра, затем режиссёр Киностудии имени М. Горького. Отец  сценаристки и драматурга  Ганны Оганесян-Слуцки.

Умер 2 декабря 1964 года в Москве от рака желудка. 
Похоронен в Ереване.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1954 — Дамы (совместно с Л. Кулиджановым)
 1959 — Говорит спутник (совместно с В. Дорманом и С. Герасимовым)
 1960 — Девичья весна (совместно с В. Дорманом)
 1961 — Приключения Кроша
 1962 — Три плюс два

Актёр 
 1962 — Три плюс два— официант в ресторане (в титрах не указан)

Сценарии 
 1959 — Ванька (совместно с В. Дорманом и Э. Бочаровым)
 1959 — Три рассказа Чехова (совместно с В. Дорманом, Э. Бочаровым, М. Анджапаридзе, Г. Колтуновым и А. Чеховым (рассказы))

Примечания 

 
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа
Персоналии:Театр им. Сундукяна
Персоналии:Мосфильм
Умершие от рака желудка